Druckakademie steht für:
Ukrainische Druckakademie
Druckakademie Berlin